Weiße Pagode ist der Name folgender chinesischer Pagoden:

 Weiße Pagode in Zhakou, Hangzhou, Provinz Zhejiang
 Weiße Pagode in Peking, siehe Tempel der Weißen Pagode in Peking
 Weiße Pagoden in Wuwei, siehe Tempel der Weißen Pagoden in Wuwei
 Weiße Pagode von Kailu, siehe Pagode im Kreis Kailu, Innere Mongolei
 Wanbu-Huayanjing-Pagode, Innere Mongolei